Blind Rage () — четырнадцатый студийный альбом немецкой хеви-метал группы Accept, выпущенный 15 августа 2014 года на лейбле Nuclear Blast.

Об альбоме 
В начале июля 2014 года в качестве сингла была выпущена первая песня с альбома — Stampede. Также был выпущен клип на эту песню.

Данный альбом стал последним для гитариста Германа Франка и барабанщика Штефана Шварцманна в составе Accept. В конце декабря 2014-го они объявили о своем уходе из коллектива для участия в новообразованной хэви-метал группе под названием Panzer.

Список композиций 
Все композиции написаны Вольфом Хоффманном, Петером Балтесом и Марком Торнильо.

Участники записи 
 Марк Торнильо — вокал
 Вольф Хоффманн — гитара
 Герман Франк — гитара
 Петер Балтес — бас-гитара
 Штефан Шварцманн — ударные
 Энди Снип — продюсер

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Accept 
 Группа Accept на Encyclopaedia Metallum 
 Группа Accept на Last.fm 
 Альбом Blind Rage на сайте metal-archives.com 

Альбомы Accept
Альбомы Nuclear Blast Records